Thermal bezeichnet:

 Thermal (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Thermal Design Power, Begriff aus der Elektronikindustrie, maximaler Wert für die thermische Verlustleistung eines Prozessors oder anderer elektronischer Bauteile
 Thermal Oxide Reprocessing Plant, Wiederaufarbeitungsanlagen für nukleare Brennelemente in Sellafield (Großbritannien)
 Thermal Response Test, Test zur Bestimmung thermodynamischer Parameter des Untergrunds

Siehe auch:

 Thermalbad
 Thermalbatterie
 Thermalisierung
 Thermalquelle
 The Thermals